Спокойное — название населённых пунктов в России:

 Спокойное — село в Симферопольском районе Крыма.
 Спокойное — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.